Herrernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 6. august i Herning, Danmark. Linjeløbet foregik over 241,2 km.

Linjeløbet blev vundet af norske Alexander Kristoff, efterfulgt af italienske Elia Viviani og hollandske Moreno Hofland.

Deltagere

Danske ryttere 
 Magnus Cort
 Christopher Juul-Jensen
 Matti Breschel
 Lars Bak
 Michael Mørkøv
 Mads Würtz Schmidt
 Alexander Kamp
 Nicolai Brøchner
 Torkil Veyhe

Resultater

Endelige resultat

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (herrer)